Het WTA-tennistoernooi van Fez (officieel Grand Prix de SAR La Princesse Lalla Meryem) van 2011 vond plaats van 18 tot en met 24 april 2011 in de Marokkaanse plaats Fez. Er werd gespeeld op een gravel-ondergrond.

Enkelspel – Titelhoudster Iveta Benešová had zich niet voor het toernooi ingeschreven. Het eerste reekshoofd Aravane Rezaï kwam niet verder dan de tweede ronde. De ongeplaatste Alberta Brianti uit Italië won het toernooi. Ze versloeg in de finale de als zevende geplaatste Roemeense Simona Halep in twee sets. Halep was ook vorig jaar in Fez verliezend finaliste. Voor de 31-jarige Brianti was het de eerste WTA-titel van haar tennisloopbaan. De Belgische Kirsten Flipkens wist door te dringen tot de halve finale. De Nederlandse Arantxa Rus verloor in de eerste ronde van het eerste reekshoofd, Aravane Rezaï.

Dubbelspel – Titelhoudsters Iveta Benešová en Anabel Medina Garrigues waren hun titel niet komen verdedigen. Het als eerste geplaatste Tsjechische duo Andrea Hlaváčková / Renata Voráčová bereikte de finale zonder setverlies. Ze versloegen daar het ongeplaatste koppel Nina Brattsjikova en Sandra Klemenschits in twee sets. Het was de eerste gezamenlijke titel van de Tsjechische dames. Hlaváčková bezat al vijf eerdere dubbeltitels, Voráčová zes.

Enkelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
 Enkelspel
 Dubbelspel

Fez 2011
Fez
Fez